Израз Турско-персијски ратови може се односити на две групе сукоба између турских држава и персијских држава:

Гоктурско-персијски ратови између Гоктурка и Сасанидског царства:
Први персијско-туркијски рат (588)
Други персијско-туркијски рат (619)
Трећи персијско-туркијски рат (627–629)

Османско-персијски ратови, између Османског царства и низа персијских династија:
Битка код Халдирана (1514)
Османско-сафавидски рат (1532–1555)
Османско-сафавидски рат (1578–1590)
Османско-сафавидски рат (1603–1618)
Османско-сафавидски рат (1623–1639)
Османско-персијски рат (1730–1735)
Османско-персијски рат (1743–1746)
Османско-персијски рат (1775–1776)
Османско-персијски рат (1821–1823)
Вишезначни индекси